Pablo Cuevas och Brian Dabul var titelförsvarare. Bägge deltog, men valde att inte spela tillsammans i år. Cuevas spelade med Marcel Granollers, men de förlorade i första omgången - 2–6, 2–6 - mot Potito Starace och Horacio Zeballos. Dabul spelade tillsammans med Paolo Lorenzi, men de förlorade i första omgången - 1–6, 4–6 - Santiago González och Nicolás Massú. Mästarna i denna turneringen blev Łukasz Kubot och Oliver Marach, som slog Potito Starace och Horacio Zeballos i finalen - 6–4, 6–0.

Seedning

 Łukasz Kubot   Oliver Marach (Mästare)
 Marcelo Melo   Bruno Soares (Kvartsfinal)

 Pablo Cuevas   Marcel Granollers (Första omgången)
 André Sá   Horia Tecău (Första omgången)

Lottning

Lottning

Referenser
 Main Draw Doubles

Movistar Open 2010